Lannoo, groupe de compagnies d'édition et d’imprimerie belge, créées en 1909 par Joris Lannoo ;
 Vincent Lannoo (1970-), réalisateur, producteur et scénariste de cinéma belge.
Patronyme flamand